Бе́нни Фейлха́бер (; 19 января 1985, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — американский футболист, полузащитник. Выступал за сборную США.

Биография

Ранние годы 
Фейлхабер родился в семье еврейского отца, предки которого перебрались из Австрии в Бразилию, спасаясь от нацизма, и бразильской матери. Когда ему было 6 лет, его семья перебралась в США.

Футбольную карьеру Фейлхабер начал в футбольной команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Клубная карьера 
В 2005 году Фейлхабер принимал участие в Маккабиаде, где был замечен селекционерами немецкого «Гамбурга», в котором он затем провёл два сезона, однако не смог закрепиться в основном составе, в основном выступая за «Гамбург II».

Летом 2007 года Фейлхабер перешёл в английский «Дерби Каунти», проведя в котором один сезон, он также не смог стать игроком основы. В январе 2008 года к Фейлхаберу проявлял интерес «Маккаби Тель-Авив», но «Дерби» отклонил предложения израильского клуба.

С 2008 по 2011 года Бенни Фейлхабер выступал за датский «Орхус».

В апреле 2011 года Фейлхабер вернулся на родину, пополнив состав «Нью-Инглэнд Революшн». В MLS дебютировал 23 апреля 2011 года в матче против «Спортинга Канзас-Сити», отметившись результативной передачей. Свой первый гол за «Нью-Инглэнд» забил 23 июля 2011 года в ворота «Колорадо Рэпидз». По окончании сезона 2012 «Нью-Инглэнд Революшн» не стал продлевать контракт с Фейлхабером.

11 декабря 2012 года «Нью-Инглэнд Революшн» обменял права на Фейлхабера в «Спортинг Канзас-Сити» на распределительные средства и два драфт-пика. За «Спортинг КС» он дебютировал 2 марта 2013 года в матче первого тура сезона против «Филадельфии Юнион». Свой первый гол за «Спортинг Канзас-Сити» забил 7 июля 2013 года в матче против «Чикаго Файр». По итогам сезона 2015, в котором забил 10 голов и отдал 15 голевых передач, Фейлхабер номинировался на звание самого ценного игрока MLS.

3 января 2018 года Фейлхабер перешёл в новообразованный ФК «Лос-Анджелес» за $400 тыс. распределительных средств. В дебютном матче «Лос-Анджелеса» в MLS, против «Сиэтл Саундерс» 4 марта 2018 года, вышел в стартовом составе. 10 марта 2018 года в матче против «Реал Солт-Лейк» забил свой первый гол за ЛАФК. По окончании сезона 2018 контракт Фейлхабера с «Лос-Анджелесом» истёк.

11 января 2019 года Фейлхабер подписал контракт с «Колорадо Рэпидз». Дебют за денверский клуб, 2 марта 2019 года в матче первого тура сезона против «Портленд Тимберс», отметил голом.

8 мая 2019 года Фейлхабер вернулся в «Спортинг Канзас-Сити» — он был обменян на Абдула Рватубьяйе, $50 тыс. распределительных средств, место иностранного игрока и драфт-пик. По окончании сезона 2019 «Спортинг КС» не продлил контракт с Фейлхабером.

11 марта 2020 года Бенни Фейлхабер официально объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
В национальной сборной США Фейлхабер дебютировал 25 марта 2007 года в товарищеском матче со сборной Эквадора. Всего провёл за сборную 44 матча, в которых забил два гола. Принимал участие в чемпионате мира 2010.

Достижения 
Командные

 США
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2007
 Финалист Кубка конфедераций: 2009

 «Спортинг Канзас-Сити»
 Чемпион MLS: 2013
 Обладатель Открытого кубка США: 2015, 2017

Личные
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2015
 Член символической сборной MLS: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Орхус»
 
 
 
 
 Профиль на сайте датской Суперлиги

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»